Сидоровка — село в Романовском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт Сидоровского сельсовета.

История 
Основано в 1830 году. В 1928 году село Сидоровское состояло из 819 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Сидоровского сельсовета Завьяловского района Каменского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Романовского района (Алтайский край)